Sandur puede referirse a:

Sandur, una planicie de residuos fluviales en geología.
 Sandur, una localidad de las Islas Feroe.
 Sandur, una ciudad de la India en el estado de Karnataka.